Пуенте Дон Дијего има више значења:

 Пуенте Дон Дијего (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуенте Дон Дијего (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику